Мари́я Петро́ва:
 Петрова, Мария (род. 1975) — болгарская гимнастка.
 Петрова, Мария Алексеевна (род. 1979) — российский экономист.
 
 Петрова, Мария Игоревна (род. 1977) — российская фигуристка.
 Петрова, Мария Капитоновна (1874—1948) — советский физиолог, лауреат Сталинской премии.